Guzmán bzw. Guzman steht für:

 Guzmán (Familienname) (Guzman), Familienname, zu Namensträger siehe dort
 Guzmán de Alfarache, Roman von Mateo Alemán

Geografische Objekte
 Ciudad Guzmán, Stadt in Zapotlán el Grande, Bundesstaat Jalisco, Mexiko
 De Guzman, Stadtteil von Mabini (Pangasinan), Philippinen
 Puerto Guzmán, Gemeinde in Kolumbien
 Santo Domingo de Guzmán, Hauptstadt der Dominikanischen Republik, siehe Santo Domingo
 Guzmán (Burgos), Ortsteil der Gemeinde Pedrosa de Duero, Provinz Burgos, Spanien

Siehe auch:
 Pérez de Guzmán
 Punta Guzmán
 Nachforschungen über Jacobo Arbenz Guzmán, Schweizer Dokumentarfilm aus dem Jahre 1995